Lawrence ou Larry O'Connor sont des noms pouvant désigner:

 (mort en 1900), architecte américain
Larry O'Connor (1916-1995), athlète olympique canadien
Larry O'Connor (né en 1950), joueur canadien de hockey sur glace
Larry O'Connor (né en 1956), homme politique canadien en Ontario
 (né en 1967), présentateur radio américain

Voir aussi

O'Connor, Lawrence